Le tournoi de tennis de Pennsylvanie est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1963 se dispute à Haverford du 22 au .

Darlene Hard remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Maria Bueno et Darlene Hard.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Pennsylvanie

Navigation 

dames 1963
Pennsylvanie
Tennis aux États-Unis en 1963
Tennis en juillet 1963